Бирючий — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Зятьковского сельсовета.

География 
Расположен в северо-западной части края.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

История 
Основан в 1918 году. В 1926 году посёлок Бирючевский 1-й (Большой Бирюк) состоял из 33 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Зятьковского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.
Посёлок входит в муниципальное образование «Зятьковский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2005 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 75 жителей.

Инфраструктура 
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным транспортом.

Проходит по западной окраине автодорога межмуниципального значения «станция Панкрушиха — Зятьково — Борисовский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3204).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района